Steve Bancroft (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il est le troisième choix de première ronde des Maple Leafs de Toronto de 1989, tous provenant des Bulls de Belleville de la Ligue de hockey de l'Ontario. Au cours de sa carrière de 16 saisons, il ne joue que six parties dans la Ligue nationale de hockey. Il a évolué pour 23 clubs différents.

Il connait en 2000-2001, sa meilleure saison cumulant 73 points en 80 parties avec les Thoroughblades du Kentucky. Il est d'ailleurs nommé dans la première équipe d'étoiles de la Ligue américaine de hockey. Il prend sa retraite au terme de la saison 2005-2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 ||MTM Hurricanes de Madoc ||OHA-C ||7 ||1 ||0 ||1 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1985-1986 ||Bobcats de Trenton ||OHA-B ||16 ||1 ||5 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 ||Falcons de St. Catharines ||OHA-B ||11 ||5 ||8 ||13 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Bobcats de Trenton ||OHA-B ||13 ||2 ||3 ||5 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 ||Bulls de Belleville ||LHO ||56 ||1 ||8 ||9 ||42 ||6 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
|1988-1989 ||Bulls de Belleville ||LHO ||66 ||7 ||30 ||37 ||99 ||5 ||0 ||2 ||2 ||10
|- 
|1989-1990 ||Bulls de Belleville ||LHO ||53 ||10 ||33 ||43 ||135 ||11 ||3 ||9 ||12 ||38
|-
|1990-1991 ||Saints de Newmarket ||LAH ||9 ||0 ||3 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Mariners du Maine ||LAH ||53 ||2 ||12 ||14 ||46 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1991-1992 ||Mariners du Maine ||LAH ||26 ||1 ||3 ||4 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||36 ||8 ||23 ||31 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||53 ||10 ||35 ||45 ||138 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Hawks de Moncton ||LAH ||21 ||3 ||13 ||16 ||16 ||5 ||0 ||0 ||0 ||16
|- 
|1992-1993 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||33 ||2 ||12 ||14 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||50 ||7 ||17 ||24 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995||Vipers de Détroit ||LIH ||6 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||4 ||2 ||0 ||2 ||2 ||5 ||0 ||3 ||3 ||8
|- 
|1995-1996 ||Ice Dogs de Los Angeles ||LIH ||15 ||3 ||10 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Wolves de Chicago ||LIH ||64 ||9 ||41 ||50 ||91 ||9 ||1 ||7 ||8 ||22
|-
|1996-1997 ||Wolves de Chicago ||LIH ||39 ||6 ||10 ||16 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Thunder de Las Vegas ||LIH ||36 ||9 ||28 ||37 ||64 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1997-1998 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||70 ||15 ||44 ||59 ||148 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||9 ||0 ||4 ||4 ||12 ||19 ||2 ||11 ||13 ||30
|- 
|1998-1999 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||8 ||1 ||4 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 ||Bruins de Providence ||LAH ||62 ||7 ||34 ||41 ||78 ||15 ||0 ||6 ||6 ||28
|-
|1999-2000 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||39 ||6 ||14 ||20 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Aeros de Houston ||LIH ||37 ||2 ||18 ||20 ||47 ||10 ||2 ||6 ||8 ||40
|- 
|2000-2001 ||Thoroughblades du Kentucky ||LAH ||80 ||23 ||50 ||73 ||162 ||3 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2001-2002 ||Barons de Cleveland ||LAH ||72 ||6 ||38 ||44 ||226 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Sharks de San José ||LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 ||IceCats de Worcester ||LAH ||21 ||4 ||6 ||10 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Senators de Binghamton ||LAH ||29 ||1 ||11 ||12 ||40 ||14 ||0 ||0 ||0 ||12
|- 
|2003-2004 ||Senators de Binghamton ||LAH ||77 ||7 ||16 ||23 ||131 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 ||Augsburger Panther ||DEL ||44 ||4 ||12 ||16 ||103 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2005-2006 ||Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha ||LAH ||75 ||3 ||16 ||19 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-

| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
 Nommé dans la  d'étoiles de la Ligue américaine de hockey en 2001

Notes et références 

Naissance en octobre 1970
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Ice Dogs de Los Angeles
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur du Augsburger Panther
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace